Berliner — формат паперу
 Еміль Берлінер (1851 — 1929) — американський винахідник німецького походження, відомий розробкою грамофона

Див. також 
 Берлін (значення) — багатозначний термін.